Gyllenborg ist ein schwedisches Adelsgeschlecht, das von Johann Wolimhaus abstammt, der 1620 Bürgermeister von Königsee in Thüringen war. Sein Sohn Simon Wolimhaus kam 1624 nach Schweden und ließ sich in Uppsala als Apotheker nieder. Zwei Söhne von Simon Wolimhaus wurden unter den Namen Anders Leijonstedt und Jakob Gyllenborg (1648–1701) in den Adelsstand erhoben.

Söhne von Jakob Gyllenborg, der 14 Kinder hatte, waren unter anderen:
 Olof Gyllenborg (1676–1737), schwedischer Politiker und Dichter
 Carl Gyllenborg (1679–1746), schwedischer Staatsmann 
 Johan Gyllenborg (1682–1752), schwedischer Militär und Reichsrat
 Fredrik Gyllenborg (1698–1759), Präsident des Bergwerkkollegiums

Weitere Vertreter des Geschlechts waren u. a.:
 Henning Adolf Gyllenborg (1713–1775), schwedischer Diplomat
 Gustaf Fredrik Gyllenborg (1731–1808), schwedischer Dichter 
 Johan Henning Gyllenborg (1756–1830), schwedischer Politiker
 Fredrik Gyllenborg (1767–1829), schwedischer Militär und Justizminister

Das Geschlecht der Gyllenborg starb in der männlichen Linie 1863 aus.

Literatur 
 T. Pech: Gyllenborg, in: Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, 1. Sektion, 98. Teil (1880), S. 298 ff.

Schwedisches Adelsgeschlecht